Barańska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barańska (* 1984), polnische Volleyballspielerin
 Jadwiga Barańska (* 1935), polnische Schauspielerin